AKT eller akt har flere betydninger:

 Sagsakter – papirer i en retssag eller anden officiel behandling
 Akt (skuespil) – hovedafsnit af et skuespil eller en opera.
 Akt (koncert) – hovedafsnit af en koncert
 Akt (kunst) – nøgenstudie, i billedkunsten betegnelse på en fremstilling i tegning, grafik, maleri, skulptur eller fotografi af et nøgent menneske.

Akronymer:
 Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik – interesseorganisation, forkortes "Akt".
 Adfærds, kontakt eller trivselsproblemer – system til opbygning af handlingsplan i folkeskolen, forkortes "AKT".